Jeunesse Global LLC — компанія з прямих продажів, MLM індустрія. Компанія пропонує косметику по догляду за шкірою на основі факторів росту, які витягуються зі стовбурових клітин, та харчові добавки. Місія Компанії — позитивно впливати на світ, допомагаючи людям виглядати і відчувати себе молодими, одночасно надаючи можливість один одному розкрити свій потенціал. Продукти для догляду за шкірою та харчові продукти компанії виробляються виключно для компанії Jeunesse та утворюють систему Y.E.S. Jeunesse працює на понад 145 ринках по всьому світу.Засновники Компанії: Ренді Рей, Венді Льюїс, генеральний директор Скотт Льюїс. Головний офіс розташований у Орландо, Флорида, США.

Дата заснування Компанії: 9.09.2009 року

Благодійна діяльність 
Компанія Jeunesse Global заснувала благодійну некомерційну організацію Jeunesse Kids

Розширення прав і можливостей поселень 

Jeunesse Kids прагне надавати позитивний вплив на життя дітей у всьому світі. Будучи некомерційним благодійним фондом 501 (c) (3), Jeunesse Kids фінансується і підтримується величезним спільнотою дбайливих людей, чия місія полягає в тому, щоб побудувати краще майбутнє для молоді в знедолених поселеннях по всьому світу.

Одне серце. Одна надія. одна місія.

Мета Jeunesse Kids — внести істотний внесок в життя дітей у всьому світі. Діючи як на глобальному, так і на місцевому рівні, Jeunesse Kids допомагає нужденним дітям в проектах, які мають стійкий і довгостроковий ефект. Ця мета досягається за допомогою двох основних програм — спонсорства села і місцевих ініціатив.

Підтримка поселень 

Jeunesse Kids співпрацює з благодійною організацією WE Charity і її програмою WE Villages допомогу селах в слаборозвинених країнах і впроваджує перевірену модель міжнародного розвитку. Модель зачіпає п'ять областей впливу:

 Здоров'я
 Освіта
 Чиста вода і санітарія
 Сільське господарство і продовольча безпека
 Дохід та можливості отримання коштів для існування

Стійкі рішення в цих п'яти стовпах впливу допомагають вивести громади з убогості і досягти самодостатності протягом п'яти років.

На сьогоднішній день Jeunesse Kids прийняла шість сільських громад — будівництво класних кімнат, водоочисних споруд і станцій для миття рук; забезпечення класних викладачів і предметів постачання, а також академічної, гігієнічної та санітарної освіти; розробка сільськогосподарських і тваринницьких програм для забезпечення продовольчої безпеки і доходів; і реалізація мобільних медичних клінік і програм навчання засобам для існування, які дозволяють жінкам і дітям створювати і керувати потоком доходів.

Місцеві ініціативи 
Jeunesse Kids підтримує місцеві благодійні ініціативи, пов'язані з великими заходами Jeunesse по всьому світу. Дані місцеві ініціативи орієнтовані на конкретний проект, який принесе стійкі довгострокові вигоди, такі як будівлі, ремонт об'єктів, обладнання, інфраструктура, лікування та освіту.

Дана програма є постійною роботою, і протягом всього року в рамках заходів по всьому світу.

Примітки

Посилання 
 
 

Косметичні компанії